Klinglbach kann stehen für:

 Klinglbach, Dorf der Gemeinde Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Klinglbach (Regen), auf dem Mittellauf teilweise auch Perlbach,  linker Zufluss des Regen bei Kriseszell, Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Klinglbach (Gaflenzbach), linker Zufluss zum Gaflenzbach bei Gaflenz, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Klingbach
 Klingelbach